

Sigle 
 European Industrial Engineering (EIE) – società di ingegneria con sede a Mestre (Venezia) esperta nello sviluppo di grandi telescopi (E-ELT, VLT, LBT, NTT, TNG, VISTA, VST, ecc.) e radiotelescopi (ALMA, ecc.)

Codici 
 EIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Enisejsk, Kraj di Krasnojarsk (Russia)